

Sigle
National Academy of Engineering, organismo scientifico statunitense

Codici 
 NAE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Natitingou (Benin)